Это список стран, по общему объёму возобновляемых водных ресурсов, основанный главным образом на Справочнике ЦРУ по странам мира, выпущенном в июне 2008 года.

Примечания 

Водные ресурсы
Сравнительные списки стран
Водные
Водные